Wareham es el nombre de las siguientes localidades:
 Wareham, Dorset, Inglaterra.
 Wareham, Massachusetts, Estados Unidos.
 Centreville-Wareham-Trinity, Terranova y Labrador, Canadá.